Арло () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Арло, Жорж Луи (1869—1944) — швейцарско-французский фотограф.
 Арло, Сванн (род. 1981) — французский актёр. См. также 
 Арли (значения)